Curt Mündel (1852 - 1906) fut un président du Club vosgien.
 Jennifer Mundel Reinbold (1962-), est une joueuse de tennis sud-africaine.
Patronyme germanique